Найалл Картон (, род. 20 сентября 1968) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1989 и 1993 гг. Серебряный призер чемпионата Ирландии 1992 г.

Неоднократный участник чемпионатов Великобритании.

В середине 1990-х гг. отошел от шахмат. Сделал карьеру в области финансов. В 2012 г. являлся управляющим по финансовым рынкам московского филиала компании ING.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Н. Картона в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Картона на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века